Island City – città della Contea di Union, Oregon (Stati Uniti d'America)
2035 - Mutazione immortale (Island City) – film del 1994 diretto da Jorge Montesi